

Località 
 Chūō – quartiere di Tokyo
 Chūō – città giapponese della prefettura di Yamanashi
 Chūō – città nel distretto di Shimomashiki presso la Prefettura di Kumamoto in Giappone

Altro 
Linea Chūō – linea ferroviaria giapponese
Chūō – autostrada giapponese
Chuo – università del Giappone